Радзишевський — українське та польське () прізвище.

Відомі носії 
 Броніслав Леонард Радзишевський (1838—1914) — польський хімік, професор і ректор Львівського університету
 Радзишевський Вацлав (1898—1940) — польський військовик

Див. також 
 Радишевський

Українські прізвища
Польські прізвища